Alejandro Gallinal puede referirse a:

 Alejandro Gallinal Conlazo, (1872-1943) médico y político uruguayo.
 Alejandro Gallinal , localidad del departamento de Florida, Uruguay.
 Estación Alejandro Gallinal, estación de trenes correspondiente al km 184,049 del Ramal al km 329 de la red ferroviaria de Uruguay.